Lista över 121 kommuner i provinsen Rom i Italien.

 
Kommuner i provinsen Rom